Gli uomini alti (The Tall Men) – racconto di William Faulkner del 1941
 Gli implacabili (The Tall Men) – film del 1955 diretto da Raoul Walsh